Lisburne steht für:

 Lisburne-Halbinsel, eine Halbinsel in Alaska
 Kap Lisburne, eine Landspitze in Alaska
 Earl of Lisburne in the County of Antrim, erblicher britischer Adelstitel in der Peerage of Ireland
 Viscount Lisburne, erblicher britischer Adelstitel